A categoria 48 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô de 2018 ocorreu no dia 20 de setembro de 2018 na Arena Nacional de Ginástica, em Baku, no Azerbaijão, com início às 10:00 no horário local (UTC+4).

Medalhistas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D 

Campeonato Mundial de Judô de 2018